Вейншенкіт (; ; ) — мінерал:

1. Те саме, що черчит.

2. Зайва назва обманки рогової з родовищ Румунії.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 

Силікати (мінерали)